Görge ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Görge (1890–1947), deutscher Geistlicher und Theologe
 Karl Görge (1872–1933), deutscher Maler, Innenarchitekt und Szenenbildner

Siehe auch:
 Goerge